Die Erste Division 1909/10 war die 15. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 26. September 1909 und endete am 12. Juni 1910.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Neu dabei war Standard Lüttich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-off 
Die beiden punktgleichen Teams von Union Saint-Gilloise und FC Brügge bestritten am 12. Juni 1910 ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel.

|}

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1909/10